Perrysville désigne :

 Perrysville, un town situé dans l'Indiana ;
 Perrysville, un village situé dans l'Ohio ;

Homonymie de localités aux États-Unis